Kimura kan avse:

Kimura (grepp) – begrepp inom kampsport

Personer
Hiroko Kimura (1938–), japansk konstnär 
Hisashi Kimura (1870–1943), japansk astronom och geodet
Isao Kimura (1923–1981), japansk skådespelare 
Masahiko Kimura (1917–1993), japansk kampsportare judoka
Saori Kimura (1986–), japansk volleybollspelare
Shigeru Kimura (1941–1995), japansk kampsportare karateka 
Takuya Kimura (1972–), japansk musiker